El término oreja hace referencia a varios artículos:

Anatomía
 Pabellón auricular. Parte externa del oído, una estructura cartilaginosa que dirige los sonidos hacia el interior.

Lugares
 Oreja (Guipúzcoa) (Orexa), municipio de la provincia de Guipúzcoa, España.
 Oreja (Toledo), la antigua Aurelia carpetana y romana, hoy día en el municipio toledano de Ontígola.

Biología
Oreja de burro
Oreja de liebre
Oreja de lobo
Oreja de madera, hongo comestible.
Oreja de mula
Oreja de ratón
Orejas de mar, gasterópodos marinos del género Haliotis.

Personas
Benigno Oreja Elosegui
Facundo Oreja
Jaime Mayor Oreja
Juan Bautista Oreja
Marcelino Oreja Aguirre
Marcelino Oreja Elósegui
Edison 'Oreja' Flores

Además
Oreja de Mozart, malformación congénita del pabellón auditivo.
Oreja de cerdo, ración
Oreja, pan dulce mexicano
La oreja (programa de televisión)